Venus in varie lingue corrisponde all'italiano Venere. Può riferirsi a:

Astronautica 
 Venus – Serie di sonde spaziali sviluppate in Unione Sovietica con il nome di Venera (in russo: Венера)

Biologia 
 Venus – genere di molluschi bivalvi della famiglia Veneridae

Cinema 
 Venus – cortometraggio del 1911 diretto da Gunnar Helsengreen
 Venus – film del 2006 diretto da Roger Michell
 Venus – film del 2017 diretto da Eisha Marjara
 Venus – film del 2022 diretto da Jaume Balagueró

Fumetti e animazione 
 Venus – personaggio dei fumetti della Timely Comics
 Venus – personaggio delle Tartarughe Ninja
 Venus A – mecha della serie di Mazinga
 Venusia – personaggio co-protagonista della serie UFO Robot Goldrake.

Geografia 
 Venus – città della Contea di Johnson, Texas (Stati Uniti d'America)
 Venus – area non incorporata della Florida
 Venus – stazione balneare sul Mar Nero nel distretto di Costanza (Romania)

Letteratura 
 Venus – romanzo di Ben Bova del 2000

Musica 
 Venus – gruppo musicale belga
 Venus – gruppo musicale brasiliano
 Venus – singolo di Frankie Avalon del 1959
 Venus – singolo degli Shocking Blue del 1969
 Venus – singolo del gruppo italiano Dalton del 1969
 Venus – singolo delle Bananarama del 1986
 Venus – brano dei Television pubblicato su Marquee Moon ed uscito come lato B del singolo Prove It nel 1977.
 Venus – singolo dei Low del 1997
 Venus – traccia dell'album Weird Revolution dei Butthole Surfers del 2001
 Vénus – secondo album realizzato dalla cantante francese Sheryfa Luna nel 2008 
 Venus – singolo di Lady Gaga del 2013
 Venus Dischi – etichetta discografica italiana
 Venus – cantante sardo

Altro 
 The Venus Project – organizzazione fondata nel 1995 da Jacque Fresco
 Venus – sottomarca di creme della Kelémata
 Venus McFlytrap – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia della pianta carnivora

Altri progetti